Brandywine River ist ein alternativer Name folgender Flüsse in den USA:

 Brandywine Creek (Christina River) im Chester County, Pennsylvania und New Castle County, Delaware
 Brandywine Creek (Cuyahoga River) im Summit County, Ohio